Dutch TT (Tourist Trophy) является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Dutch TT

См. также 
 Формула ТТ

Нидерланды
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года